Рыбное — топоним:

Белоруссия 
 Рыбное — деревня в Сенненском районе Витебской области.

Казахстан 
 Рыбное — село в Костанайском районе Костанайской области.

Россия 
 Рыбное — село в Каменском районе Алтайского края.
 Рыбное — село в Солонешенском районе Алтайского края.
 Рыбное — село в Острогожском районе Воронежской области.
 Рыбное — посёлок в Гурьевском районе Калининградской области.
 Рыбное — посёлок в Костромском районе Костромской области.
 Рыбное — село в Мотыгинском районе Красноярского края.
 Рыбное — село в Рыбинском районе Красноярского края.
 Рыбное — село в Альменевском районе Курганской области.
 Рыбное — деревня в Целинном районе Курганской области.
 Рыбное — посёлок в Дмитровском районе Московской области.
 Рыбное — деревня в Тонкинском районе Нижегородской области.
 Рыбное — исчезнувшая деревня в Любинском районе Омской области.
 Рыбное — город в Рязанской области.
 Рыбное — железнодорожная сортировочная станция в Рязанской области, центр Московско-Рязанского региона МЖД.
 Рыбное — посёлок в составе города Вольск Саратовской области.
 Рыбное — село в Охинском районе Сахалинской области.
 Рыбное — село в Моршанском районе Тамбовской области.

Крым 
 спорная между Россией и Украиной территория, де-факто в составе России
 Рыбное — исчезнувшее село в Черноморском районе.
 Рыбное — исчезнувшее село в Ленинском районе, включено в состав села Мысовое.
 Рыбное — исчезнувшее село в Ленинском районе.

Украина 
 Рыбное — село в Гуляйпольском районе Запорожской области.
 Рыбное — село в Косовском районе Ивано-Франковской области.
 Рыбное — село в Ивано-Франковском районе Ивано-Франковской области.
 Рыбное — историческая местность в Днепровской районе Киевского горсовета.

Озёра

Казахстан 
 Рыбное (озеро, Асановский сельский округ) — озеро в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.
 Рыбное (озеро, Архангельский сельский округ) — озеро в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области Казахстана.
 Рыбное (озеро, Костанайская область) — озеро в Костанайском районе Костанайской области Казахстана.

Россия 
 Рыбное (озеро, Олонецкий район) — озеро в Карелии.
 Рыбное (озеро, Лоухский район) — озеро в Карелии.
 Рыбное (озеро, Кемский район) — озеро в Карелии.
 Рыбное (озеро, Выборгский район) — озеро в Ленинградской области.

Прочее 
 Рыбное — заказник в Днепровской районе Киевского горсовета.

См. также 
 Рыбное блюдо
 Рыбное гуано
 Рыбное дело